Dans la mythologie grecque, Briséis est une Troyenne, captive d'Achille.
 En astronomie, 655 Briséis est un astéroïde.